Greenwood (englisch für „Grünwald“) steht für:

 Greenwood (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Greenwood Entertainment, ein Computerspiele-Studio
 Greenwood (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

Greenwood ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Greenwood (Western Australia)

in Großbritannien:
 Greenwood (Hampshire)

in Kanada:
 Greenwood (British Columbia)
 Greenwood (Nova Scotia)
 Greenwood (Huron County), Ontario
 Greenwood (Renfrew County), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Greenwood (Arkansas)
 Greenwood (Delaware)
 Greenwood (Florida)
 Greenwood (Illinois)
 Greenwood (Indiana)
 Greenwood (Kalifornien)
 Greenwood (Caddo Parish, Louisiana)
 Greenwood (St. Mary Parish, Louisiana)
 Greenwood (Maine)
 Greenwood (Minnesota)
 Greenwood (Mississippi) 
 Greenwood (Missouri) 
 Greenwood (Nebraska)
 Greenwood (New York) 
 Greenwood (South Carolina)
 Greenwood (Tennessee)
 Greenwood (Texas)
 Greenwood (Boone County, West Virginia)
 Greenwood (Doddridge County, West Virginia)
 Greenwood (Fayette County, West Virginia), Geisterstadt
 Greenwood (Morgan County, West Virginia)
 Greenwood (Wisconsin), im Clark County 
 Greenwood (Vernon County, Wisconsin)
 Greenwood (Town, Taylor County), Town(ship) in Wisconsin
 Greenwood (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Greenwood County
 Greenwood Lake
 Greenwood Park
 Greenwood State Park
 Greenwood Township
 Greenwood Valley
 Massaker von Greenwood
 Wedge Tomb von Greenwood